Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi hármasugrás versenyszámát augusztus 1. és 3. között rendezték a Barcelonai Olimpiai Stadionban.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben férfi hármasugrásban:

A versenyen új olimpiai rekord született:

Versenynaptár

Eredmények 
Az eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Selejtező

Döntő 
A 12 döntőbe jutott hármasugró közül három ugrás után csak a legjobb 8 folytathatta, a döntőt augusztus 3-án rendezték.

* - 2,1 m/s szélsegítség miatt nem lehetett rekord

Források 

Atlétika az 1992. évi nyári olimpiai játékokon